Æter eller ether kan betyde flere ting:
 Ether (kemi) – en vilkårlig kemisk forbindelse med opbygningen R-O-R; staves også (især tidligere) æter
 Diethylether – etheren (C2H5)2O der i dagligdags sprogbrug betegnes som "æter"; også diætylæter
 Æter (fysikhistorie) – et usynligt stof, der i ældre fysik antoges at opfylde hele verdensrummet. Heraf endnu talemåder som "gå i æteren" osv. (om radioudsendelser)
 Æter - flertal af æt
 Æter (poesi) – en poetisk betegnelse for himmelrummets rene, klare luft
 Ether (profet) – en profet ifølge Mormons Bog.

Etymologi 
Æter ← Latin æther, "den øverste klare luft" ← græsk Αιθήρ aither "lys" "øverste luft" eller "den klare himmel".

I græsk mytologi er Aither søn af Erebos og Nyx, og er gud for rum, himmel og "den rene luft guderne indånder".

Ord med samme oprindelse: Ethan, æterisk, ætyl, ætanol, ethanal

Se også 
 Æterlegemet